Big Sky – census-designated place statunitense del Montana
 Big Sky – nome d'arte del wrestler Tyler Mane
 Big Sky – serie televisiva statunitense
 Big Sky Conference – conference di pallavolo femminile statunitense
 Big Sky Conference – conference dello sport NCAA
 Big Sky Ranch – ranch cinematografico

Pagine correlate 
 The Big Sky – pagina di disambiguazione